Sezon 2002/03 Drugiej ligi SR Јugoslavije – 11. edycja rozgrywek jugosłowiańskiej Drugiej ligi (srb. Дpугa caвeзнa лига – Druga savezna liga) w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w czterech grupach: Sjever (Północ), Zapad (Zachód) i Istok (Wschód) – były to trzy grupy serbskie oraz Jug (Południe) – grupa czarnogórska i występowało w nich łącznie 48 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrzowie każdej grupy awansowali bezpośrednio do Prvej ligi SR Јugoslavije, a ostatnie drużyny spadły do Srpskiej ligi lub Crnogorskiej ligi.

Od sezonu 2003/04 Druga liga SR Јugoslavije zmieni nazwę na Druga liga Srbije i Crne Gore (4 lutego 2003 Federalna Republika Jugosławii została rozwiązana, a w jej miejscu powstało państwo związkowe nazwane Serbią i Czarnogórą).

Sjever (Północ)

Drużyny 

W Drugiej lidze w grupie Sjever w sezonie 2002/03 występowało 12 drużyn.

 * Przed rozpoczęciem sezonu FK BSK Borča (8. miejsce w Drugiej lidze Istok) zrezygnował z gry w Drugiej lidze Sjever w sezonie 2002/03 (brak drużyny w rozgrywkach ligowych sezonu 2002/03), dzięki czemu w jego miejsce w Drugiej lidze utrzymał się FK Vrbas, jako najwyżej sklasyfikowany spadkowicz.

Tabela 

 FK Budućnost Banatski Dvor awansował do Prvej ligi 2003/04.
 FK Srem Jakovo, FK Dinamo Pančevo i FK Big Bull Bačinci spadły do Srpskiej ligi 2003/04.

Zapad (Zachód)

Drużyny 

W Drugiej lidze w grupie Zapad w sezonie 2002/03 występowało 12 drużyn.

Tabela 

 FK Borac Čačak awansował do Prvej ligi 2003/04.
 FK Remont Čačak, FK Budućnost Valjevo, FK Radnički Klupci, FK Mladost Lučani, FK Radnički Kragujevac i OFK Mladenovac spadły do Srpskiej ligi 2003/04.

Istok (Wschód)

Drużyny 

W Drugiej lidze w grupie Istok w sezonie 2002/03 występowało 12 drużyn.

 * Przed sezonem FK Zvezdara Belgrad (16. spadkowe miejsce w Prvej lidze) oraz FK Srem Sremska Mitrovica (12. spadkowe miejsce w Srpskiej lidze Vojvodina) połączyły się i od sezonu 2002/03 będą występowały w miejsce „FK Zvezdara” w Drugiej lidze Istok jako FK Srem Sremska Mitrovica.

 ** Przed sezonem FK Mladi Radnik Požarevac oraz FK Građanski Svilajnac (12. spadkowe miejsce w Drugiej lidze Istok) połączyły się i od sezonu 2002/03 będą występowały w Drugiej lidze Istok jako FK Mladi Radnik Požarevac.

Tabela 

 FK Napredak Kruševac awansował do Prvej ligi 2003/04.
 FK Dubočica Leskovac, FK Car Konstantin, FK Žitorađa i FK Dorćol Belgrad spadły do Srpskiej ligi 2003/04.

Jug (Południe)

Drużyny 

W Drugiej lidze w grupie Jug w sezonie 2002/03 występowało 12 drużyn.

Tabela 

 FK Kom Podgorica awansował do Prvej ligi 2003/04.
 FK Zabjelo Podgorica, FK Iskra Danilovgrad, FK Lovćen Cetinje i FK Jezero Plav spadły do Drugiej crnogorskiej ligi 2003/04.

Zobacz też 
 Prva liga SR Јugoslavije 2002/03

Linki zewnętrzne 
 Archiwum RSSSF (tabele)

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii i Czarnogórze
2002 w piłce nożnej
2003 w piłce nożnej
2002 w Serbii
2003 w Serbii
2002 w Czarnogórze
2003 w Czarnogórze